Scripta Biblica et Orientalia – rocznik wydawany od roku 2009.

Czasopismo wydawane jest przez: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, a do 2015 r. również Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pismo publikuje artykuły naukowe z zakresu: biblistyki, archeologii, historii, filologii zachodniosemickiej i historii sztuki antycznego Bliskiego Wschodu.

Redakcja: Przemysław Dec (Instytut Judaistyki UJ), Piotr Muchowski (Katedra Studiów Azjatyckich UAM) (do 2015 r.), Maciej Münnich (Instytut Historii KUL) (Redaktor naczelny), Łukasz Niesiołowski-Spanò (Instytut Historyczny UW), Sławomir Poloczek (sekretarz redakcji od 2016 r.).

Rada naukowa: Edward Dąbrowa (Instytut Historii UJ), Henryk Drawnel (Instytut Nauk Biblijnych KUL),
Edward Lipiński (Instytut Orientalistyczny Leuven), Jolanta Młynarczyk (Instytut Archeologii UW),
Waldemar Rakocy (Instytut Nauk Biblijnych KUL), Piotr Taracha (Wydział Orientalistyczny UW),
Maciej Tomal (Instytut Judaistyki UJ, Wydział Orientalistyczny UW).

Bibliografia 
 Scripta Biblica et Orientalia (SBO) w bazie kul.pl 

Czasopisma wydawane od 2009
Polskie czasopisma historyczne
Polskie czasopisma orientalistyczne
Roczniki w Polsce